Цветан Петров може да се отнася за:
 Цветан Петров, български революционер
 Цветан Петров, български инженер